MRU:
 в географии
 Mano River Union — английское название Союза государств реки Мано.
 Оборонительная линия Одер — Варта () — система укреплений в восточной Польше.
 Международный аэропорт имени сэра Сивусагара Рамгулама — аэропорт на Маврикии, IATA-код которого — MRU.

 в информационных технологиях
 Maximum Receive Unit — инструмент, определяющий максимальный размер блока.
 Motion Reference Unit
 Mars Retrieval Unit
 Недавно использованные () — список недавно использованных элементов в компьютере.

 организации и учреждения
 Университет Миколаса Ромерио () — университет в Литве.
 Королевский Горный Университет () — университет в Калгари, Канада.
 MRU Holdings () — нью-йоркская компания, специализирующаяся на финансировании учреждений высшего образования.